tegenpaus Calixtus III, tegenpaus tegen Alexander III (1168-1178)
 paus Calixtus III, paus (1455-1458)